Останкино може да се отнася за:

 Останкино - жилищен квартал в Москва, Русия;
 Останкино – телекомуникационна кула в Москва;
 Останкино – музеен комплекс в Москва;